Menominee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Menominee Township (Illinois)
 Menominee Township (Michigan)